Plassac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Plassac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes